Gone in Sixty Seconds – film USA z 1974 r. w reż. H. B. Halickiego
 60 sekund – film USA z 2000 r. w reż. Dominica Seny